Colroy ist der Name zweier geografischer Objekte in Frankreich:

 Colroy-la-Grande Ortsteil der Commune nouvelle Provenchères-et-Colroy im Département Vosges
 Colroy-la-Roche Gemeinde im Département Bas-Rhin